WStB steht für:
 
 Wuppertaler Studienbibel
 Gemeinde Wien – städtische Straßenbahnen